Ива́н Петро́вич Максимо́вич:
 Максимович, Иван Петрович (ум. 1732) — переводчик.
 Максимович, Иван Петрович (1807—1861) — историк церкви, переводчик Ветхого Завета.